Суботич (/, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Суботич, Ана (род. 1983) — сербская легкоатлетка (бег на длинные дистанции).
 Суботич, Воислав (1859–1923) – сербский хирург.
 Суботич, Даниел (род. 1989) — швейцарский футболист боснийского происхождения, нападающий.
 Суботич (Субботич), Деан Иванович (1852—1920) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Суботич, Драгутин (1887—1952) — британский славист.
 Суботич, Йован (1817—1886) — сербский писатель и политик.
 Суботич, Невен (род. 1988) — сербский футболист, центральный защитник.
 Суботич, Неманья (род. 1992) — сербский футболист, полузащитник.